Людвіг Прусський (1773—1796) — син короля Пруссії Фрідріха-Вільгельма II та гессен-дармштадтської принцеси Фредеріки Луїзи, генерал-майор прусського війська.
 Людвіг Фердинанд Прусський (1772—1806) — син прусського принца Августа Фердинанда та бранденбурзької принцеси Анни Єлизавети Луїзи, генерал-лейтенант прусського війська, композитор.
 Людвіг Фердинанд Прусський (1907—1994) — син кронпринца Пруссії Вільгельма та мекленбурзької принцеси Цецилії, бізнесмен, меценат.